Sirocco steht für:
 Sirocco (1918), deutscher Stummfilm von 1918
 Sirocco – Zwischen Kairo und Damaskus, US-amerikanischer Spielfilm von 1951
 Sirocco (Kakapo) (1997), ein flugunfähiger und nachtaktiver Papagei auf Neuseeland
 Sirocco (Walibi Wavre), eine Achterbahn

Sonstiges:
 Sirocco-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Scirocco (Begriffsklärung)
 Siroccopteryx
 Schirokko